Села в України:
 Качмарі — Львівська область, Львівський район
 Качмарі — Львівська область, Яворівський район, Мостиська міська громада
 Качмарі — Львівська область, Яворівський район, Новояворівська міська громада